Mileto — antiga cidade da Ásia Menor
Mileto (Itália) — comuna italiana da da Calábria
Mileto (cretense) — figura mitológica grega fundador da cidade de Mileto

Desambiguações de topônimos